

Bewoners
Het is regelmatig voorgekomen dat een Haagse straat de naam kreeg van de belangrijkste en soms zelfs de enige bewoner. Bekende voorbeelden zijn de Harstenhoekweg (Leendert van der Harst en zijn zoon Cornelis van der Harst), de Maziestraat (Gerrit Maes) en de Spaarwaterstraat (Simon Anton Spaarwater). De vernoeming van straten naar bewoners gebeurde ook als verwijzing naar hun beroep, zoals bij de Looijersstraat (leerlooiers), de Voldersgracht (volders) en de Bezemstraat (bezemverkopers). Ook is af en toe een bestaande straatnaam gewijzigd nadat een vooraanstaande bewoner was gestorven, zoals de Dr. Kuyperstraat, voorheen Kanaalstraat (naar de politicus Abraham Kuyper die er woonde op huisnummer 5), en de Toussaintkade, voorheen Veenlaan (naar de schrijfster Geertruida Bosboom-Toussaint die er woonde op huisnummer 11a).

Pseudoniemen
François Haverschmidt en zijn pseudoniem Piet Paaltjens zijn beiden vernoemd in een straat. Datzelfde geldt voor Nicolaas Beets en zijn pseudoniem Hildebrand en voor Johannes Petrus Hasebroek en zijn pseudoniem Jonathan. Tot 2002 gold dat ook voor schrijver Eduard Douwes Dekker en zijn pseudoniem Multatuli, maar in dat jaar verdween de Douwes Dekkerstraat door stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Verantwoording
De belangrijkste bron voor de lijst met straatnamen in Den Haag is de online beschikbare Straatnamencollectie van het Haags Gemeentearchief, samen met de online beschikbare raadsinformatie van de gemeente Den Haag. Verder is gebruikgemaakt van het boek Den Haag, straten en hun namen van Henk Slechte, Kees Stal en Svend Veldhuijzen, uitgeverij Waanders, Zwolle (2006), het krantenarchief van Delpher, Haagse wijkbladen, jaarboeken van Die Haghe en onderzoek ter plekke naar de aan- of afwezigheid van straten en van verklarende teksten op de bijbehorende straatnaamborden. Naast straatnamen zijn in de lijst namen en bijnamen opgenomen van hofjes, poorten, sloppen, woonhotels en enkele flatgebouwen.

Zie ook
 Wijken en buurten in Den Haag

Den Haag